Semsrott ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Semsrott (1868 oder 1869–1936), deutscher Kapitän und Schriftsteller
 Arne Semsrott (* 1988), deutscher Journalist
 Nico Semsrott (* 1986), deutscher Kabarettist, Satiriker, Slam-Poet und Politiker